Стејџкоуч има више значења:
 Стејџкоуч (Невада)
 Стејџкоуч (Тексас)